The Howling Void — американская симфоник-фьюнерал-дум метал-группа.

История 

Группа была основана в 2007 году в городе Сан-Антонио штата Техас. Создатель и единственный музыкант проекта, Райан Уилсон (), также является участником групп Hordes of the Morning Star, Intestinal Disgorge и Normpeterson.

Первый альбом Megaliths of the Abyss был выпущен в 2008 году на лейбле Black Plague Records. После дебюта музыканту поступило предложение от российского лейбла Solitude Productions, на котором в 2010 году и был выпущен второй альбом Shadows Over the Cosmos. Оба альбома удостоились внимания и положительных оценок критиков. Рецензенты Metalcrypt при этом похвалили выбор названия для фьюнерал-дум-метал-группы и удивились, что проект такого стиля возник в Техасе. В рецензии на Lords of Metal музыка The Howling Void названа чем-то средним между звучанием Skepticism и Shape Of Despair, а рецензент Metal Storm сравнил Shadows Over the Cosmos с пением сирены.

Третий и четвёртый альбомы, The Womb Beyond the World 2012 года и Nightfall 2013 года соответственно, также были выпущены Solitude Productions. В начале 2016 года вышел пятый альбом The Triumph of Ruin, на этот раз на лейбле Avantgarde Music.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Howling Void
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы из Сан-Антонио